Polemon ist der Name von:

 Polemon von Athen, griechischer Philosoph, ab 315/314 v. Chr. Schuloberhaupt der athenischen Akademie
 Polemon von Ilion, genannt der Perieget (ca. 220–160 v. Chr.), Hauptvertreter der Periegese (griechischen Landschaftsbeschreibung)
 Polemon von Laodikeia (um 88–144), Philosoph der zweiten Sophistik
 Polemon (Sohn des Andromenes), Soldat Alexanders des Großen
 Polemon I., König von Pontos (37 v. Chr.–8/7 v. Chr.)
 Polemon II., König von Pontos (38–63), Enkel von Polemon I.
 Polemon (Maler), Maler aus Alexandria
 Polemon (Gattung), eine Schlangengattung aus der Familie der Lamprophiidae